-
Cintas peut faire référence à :

 un nom de famille notamment porté par :
 Jean-Claude Cintas (né en 1957), écrivain, poète, typographe, photographe et réalisateur français ;
 Patrick Cintas (né en 1954), écrivain, éditeur, compositeur et artiste plastique franco-espagnol ;
 Jean Cintas (1902-1977), archéologue français ;
 Pierre Cintas (1908–1974), fonctionnaire et archéologue français.

 une entreprise américaine :
 Cintas.

 une salle omnisports américaine :
 Cintas Center.

Notes et références 

Patronyme hispanique